Pentahlorid se može odnositi na:

Antimon pentahlorid, SbCl5
Arsen pentahlorid, AsCl5
Fosfor pentahlorid, PCl5
Renijum pentahlorid, Re2Cl10,